Список річок за стоком — список найбагатоводніших річок на Землі, що включає в себе річкові системи, середня річна витрата води яких перевищує 2000 м³/с.

Див. також 
 Список річок за довжиною

Зауваження

Примітки 

Списки річок